Селищев Василь Іванович — Герой Соціалістичної Праці, почесний громадянин Республіки Карелія.
 Селищев Василь Петрович — старший лейтенант РА, Герой Радянського Союзу.
 Селищев Олексій Сергійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.
 Селищев Тимофій Ілліч — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.